Талгат Нигматуллович Сагитов () — башкирский журналист и государственный деятель.

Биография 
Министр культуры Башкирии (в 1986—1987, и 1997—2001). Председатель Государственного комитета Башкирской АССР по телевидению и радиовещанию (1980—1986). Главный редактор журнала «Хэнэк» (1978—1980), газеты «Башкортостан» (1990—1996).

Семья 
Супруга — Фарзана Фаткулловна (заслуженный работник культуры РБ, заведующая кафедрой вокального искусства Уфимского института искусств).

Сын — Азамат, экс-руководитель администрации Президента Республики Башкортостан.

Сын — Салават, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан.

Отец — Нигмат Сагидуллин, погиб в бою 28 ноября 1942 года в Великолукском районе под городом Великие Луки.
Мать — Зулейха Газизова

Примечания 

Журналисты СССР
Журналисты России
Персоналии:Хэнэк
Члены правительства Башкортостана